Supercoppa serba – trofeo di pallavolo femminile
 Supercoppa serba – trofeo di pallavolo maschile